Elliot (også stavet Elliott, Eliot, Eliott eller Elyot) er et efternavn og et fornavn.

Elliot og varianter kan også henføre:

Steder 
Australia
 Elliott, Northern Territory

Canada
 Elliot Lake - en by i Ontario
 Claud Elliott Lake Provincial Park - British Columbia
 Claud Elliott Creek Ecological Reserve

Sydafrika
 Elliot, Eastern Cape

Storbritannien
 Elliot, Angus - et hamlet i Angus, Skotland
 Eliot College, Kent - et college of the University of Kent, navngivet efter T. S. Eliot
 Elliott Hudson College - i Leeds, Yorkshire, England
 Elliott School, Putney - en skole i Putney, Sydlondon

USA
 Eliot, Maine
 Eliot House - hus ved Harvard College, navngivet efter Charles William Eliot
 Elliot, Californien - tidligere bebyggelse i Alameda County
 Elliott, Californien - tidligere bebyggelse i San Joaquin County
 Elliot Park, Minneapolis - Minnesota
 Elliott, Illinois
 Elliott, Indiana
 Elliott, Iowa
 Elliott, Missouri
 Elliott, North Dakota
 Eliot, Portland, Oregon
 Elliott, Pittsburgh, Pennsylvania
 Elliott, West Virginia
 Elliott Bay, Seattle, Washington

Andet brug 
 Elliott Brothers (computerfirma)
 Eliot (MBTA station) - i Boston
 Elliot Pecan - en amerikansk pecan varietet
 Elliot Tower - en forslået skyskraber i New Zealand
 Elliott wave principle - en form for aktiemarkeds teknisk analyse
 USS Elliot - flere skibe fra USA Navy
 Elliott - et øgenavn givet til en Austrosaurus sauropod dinosaurfossil opdaget i Queensland, Australien.
 Elliott 6m - en olympisk sejlskibsklasse
 Elliott Company
 Elliot the Dragon, fra Disney's Pete's Dragon
 Elliott (band) - et band fra Louisville, Kentucky
 Elliott Management Corporation